Cuvântul vector provine din latină, în care înseamnă purtător.

 Vector (fizică)
 În matematică, se referă la un element al unui spațiu vectorial abstract peste un corp.
 Vector (spațial)
 Concepte înrudite: cuadrivector (generalizare în continuum-ul spațiu-timp, în teoria relativității), pseudovector, calcul vectorial, vector unitate, vector nul, vector normal;
 Vector de probabilitate
 În biologie - vectorul biologic este un animal (insectă, rozătoare) care răspândește un microorganism patogen (virus, bacterie, protozoar sau ciupercă)